Le terme , littéralement « buse rapide », désigne le Faucon pèlerin en japonais et fait référence à :

 les sondes spatiales japonaises  et  ;
 un train à grande vitesse japonais :  ;
 un modèle de motocyclette, la  ;
 un personnage de  et de ,  ;
 un avion japonais de la Seconde Guerre mondiale,  Ki-43  ou encore Oscar ;
 un catcheur professionnel japonais, de son vrai nom  ;
 une marque de vêtement ;
 l'équipe belge de vol relatif à quatre.